In der Liste der Bodendenkmale in Bad Freienwalde (Oder) sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Bad Freienwalde (Oder) und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.
Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Bad Freienwalde (Oder) aufgeführt.

Bodendenkmale

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Bad Freienwalde (Oder)
Bad Freienwalde (Oder)